Hallo, een Nederlandstalige groet
 Hallo (Dennie Christian), lied van Dennie Christian uit 2011
 Hallo (Antoon), lied van Antoon uit 2022